Últimas Noticias es el nombre de varios diarios:

Últimas Noticias (Ecuador)
Últimas Noticias (Valle Jequetepeque), Perú
Últimas Noticias (México)
Últimas Noticias (Uruguay)
Últimas Noticias (Venezuela)
Las Últimas Noticias (Chile)
Últimas Noticias (Melrose Park (Illinois), Estados Unidos)